Deception Island est le nom en anglais de :

 l'île de la Déception, une île de l'archipel des îles Shetland du Sud, située dans l'océan Austral.
 l'île Deception, une île au nord-ouest de l'État de Washington, aux États-Unis, située dans la Deception Pass.